Le patronyme flamand Meerman, Meereman, Merman, Mereman, de Meerman indique une profession : marin (de meer : anciennement mer, et man : homme). Dans certains cas, il peut aussi s'agir d'une déviation du patronyme Meer.

Une variante existe où le -ee s'est mué en diphtongue -ei- : Meirman ou Meireman.

Des variantes avec suffixe génitif -s existent : Meermans, Mermans, Merremans, Meremans, Meeremans, Meirman, Meiremans

Patronyme
 Marius Meremans (né en 1967), homme politique belge flamand.

Patronyme flamand